Sávchenko hace referencia a varios artículos:

Apellido 
 Sávchenko (apellido), apellido patronímico ucraniano.

Lugares 
 Sávchenko (Bélgorod), población rural en el óblast de Bélgorod, Rusia.
 Sávchenko (Rostov), población rural en el óblast de Rostov, Rusia.